Anguciana är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Anguciana ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Anguciana är platt söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Anguciana. Runt Anguciana är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Miranda de Ebro,  km norr om Anguciana. Trakten runt Anguciana består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien